Vojna zaslužna medalja (nemško Kriegsverdienstmedaille) je bila medalja Tretjega rajha, namenjena civilistom, ki so pomagali pri nemških pripravah na vojno. 

Medalja je bila ustanovljena 19. avgusta 1940. Sprva so jo podeljevali tudi tujim državljanom, ki so pomagali pri nemških pripravah na vojno, od 15. maja 1943 pa samo še državljanom rajha. Po tem datumi so nenemškim državljanom namesto vojne zaslužne medalje podeljevali zaslužno medaljo reda nemškega orla (Verdienstmedaille der Deutschen Adlerorden) v bronu ali srebru.

Izgled, podeljevanje in nošenje medalje

Medalja je okrogle oblike, na prednji strani je relief vojnega zaslužnega križca brez mečev, na zadnji strani pa je napis: FÜR KRIEGSVERDIENST 1939. Medalja je izdelana iz brona, visi pa na trakcu, ki ima na sredini širok črn pas s tanko rdečo črto po sredini, ki ga na vsaki strani obdajata tanjša bela pasova, in zunanji rdeči rob enake širine. 

Medaljo so podeljevali v papirnati vrečki modre, rdeče ali opečnate barve, na kateri je bilo na zadnji strani napisano ime medalje. 

Medalja je bila namenjena izključno civilistom, ki so se izkazali pri delu. Po navadi so medaljo podelili delavcem, ki so v tovarnah redno presegali norme. Naslednja stopnja te medalje, ki je bila namenjena civilistom je bil vojni zalužni križec. Medaljo so prejemniki smeli nositi na civilnih oblekah.

Glej tudi
 nemška vojaška odlikovanja

Nemška vojaška odlikovanja
Nagrade, ustanovljene leta 1940
Vojaška odlikovanja druge svetovne vojne